Geografie
 Musha (Egypte) - plaats
 Musha (Rwanda) - plaats
 Musha Cay - eiland in de Bahama's

Overig
 MUSHA - videogame